54-й выпуск  Эшборн — Франкфурт — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Германии. Гонка прошла 1 мая 2016 года в рамках Европейского тура UCI 2016. Победу второй раз подряд одержал норвежец Александер Кристофф, представлявший команду .

Участники 
В гонке приняли участие 23 команд: 4 команд категории UCI WorldTeam, 11 профессиональных континентальных и 8 континентальных команд.

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
 

2016 год в велоспорте
Спорт в Германии в 2016 году
Май 2016 года